Навицкас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Навицкас, Вилюс (род. 1959) — литовский политический и общественный деятель.
 Навицкас, Каролис (род. 1990) — литовский профессиональный регбист.